Брюе-ла-Бюисьер:

 Брюе-ла-Бюисьер — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн.
 Брюе-ла-Бюисьер — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.